Кадака — назва географічних об'єктів Естонії.

 Кадака (Kadaka küla) — село у волості Рідала повіту Ляенемаа.
 Кадака — село у волості Рае повіту Гар'юмаа.
 Кадака — село у волості Когіла повіту Рапламаа.
 Кадака — село у волості Варбла повіту Пярнумаа.